Доронина — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

География 
До центра поселения — села Фатеево — около 6 километров по шоссе. Автомобильное сообщение с центром района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района